Ecclesia – l'assemblea del popolo nelle istituzioni politiche della democrazia ateniese

Cristianesimo
 Ecclesia – nell'arte medievale una raffigurazione allegorica del Cristianesimo

Persone
 Vittorio Ecclesia – (1847-1928) fotografo italiano